Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 1500 meter vrouwen.

Ontwikkeling wereldrecord 1500 meter 

 * gereden met de klapschaats

Ontwikkeling Olympisch record 1500 meter 

* → gereden met de klapschaats

Ontwikkeling Nederlands record 1500 meter 

* → gereden met de klapschaats

NB.: Tot 1969 erkende de KNSB alleen Nederlandse records die in Nederland waren gereden.

Ontwikkeling wereldrecord laaglandbaan 1500 meter (officieus)

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 1500 meter vrouwen

1500 vrouw
1500 meter schaatsen